Перенос столицы Казахстана из Алма-Аты в Акмолу (10 декабря 1997 года) — третий по счёту перенос столицы в истории Казахстана и первый в независимом Казахстане. В отличие от предыдущих, данный перенос был инициирован властями самой республики. Он также стал первым и единственным переносом столицы государства на постсоветском пространстве, значительно повлияв на экономические и демографические процессы в стране.

История 
Само решение о переносе столицы из Алма-Аты в Акмолу было принято Верховным Советом РК 6 июля 1994 года. Активным сторонником переноса столицы стал президент республики Нурсултан Назарбаев. 15 сентября 1995 года он подписал указ «О столице Республики Казахстан», в котором дал распоряжение образовать Государственную комиссию для организации работы по перемещению высших и центральных органов власти в город Акмолу.

Официально Акмола была объявлена столицей Казахстана 10 декабря 1997 года. 6 мая 1998 года столицу переименовали в Астану. Международное представление Астаны в качестве новой столицы состоялось 10 июня 1998 года. Власти хотели, чтобы представление было главным событием дня в мире. Но выбор даты для презентации новой столицы оказался крайне неудачным — именно в этот день во Франции матчем сборных Бразилии и Шотландии стартовал чемпионат мира по футболу, и внимание всего мира к Астане оказалось невысоким. Как потом сообщалось, многие чиновники в связи с этой ошибкой лишились своих должностей.

Министр — председатель госкомиссии по передислокации высших и центральных органов в Акмолу — Фарит Галимов (нояб. 1996 — окт. 1997).

См. также 
 Столица Республики Казахстан
 День столицы (Казахстан)
 Перенос столицы

Примечания 

Переносы столиц
1997 год в Казахстане
История Астаны
История Алма-Аты
Президентство Нурсултана Назарбаева
Декабрь 1997 года